Söğütcük (Gölpazarı), een dorp in het Turkse district Gölpazarı
Söğütcük (Ilgaz), een dorp in het Turkse district Ilgaz
Söğütcük (Korkuteli), een dorp in het Turkse district Korkuteli
Söğütcük (Savaştepe), een dorp in het Turkse district Savaştepe